Klimsa ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Klimsa (* 1971), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Paul Klimsa (1955–2018), deutscher Kommunikationswissenschaftler